Anatomia: 
 Canya o tràquea.
 Canya o tíbia.
 Arquitectura: Canya o fust, part central d'una columna.
 Botànica: 
 Canya (planta): Planta perenne i rizomatosa de la família de les poàcies, forta i de gran desenvolupament., per extensió la tija d'aquesta planta, fistulosa, llenyosa, balmada i proveïda d'envans transversals als nusos. Comprèn uns 100 gèneres amb més de 1.500 espècies. Entre elles es denominen canya en el seu nom popular:
 Canya de Sant Joan (Arundo donax, tribu Arundineae), canya mediterrània, canya del país o, simplement, canya (Arundo donax)
 Bambú, canya d'Amèrica o canya americana, més de 1.000 espècies de dins de la tribu Bambúsia.
 Canyís, senill, canyavera, canya-xiula o canyissot, (nom científic: Phragmites australis o Phragmites communis de la tribu Arundineae)
 Canya de sucre, canya dolça o canyamel (nom científic: Saccharum officinarum)
 Canya d'arenal (nom científic: Ammophila arenaria de la tribu Aveneae)
 Canya d'Índia (nom científic: Canna indica de l'ordre de les Zingiberales)
 Canya massissa (nom científic: Calamus rotang espècie de família de les Arecàcies), que no és pròpiament una canya, ja que pertany a la família de les palmes o arecàcies.
 Canya xinesa o Bambú de la sort (nom científic: Dracaena sanderiana de l'ordre de les Asparagales), no és ni canya ni bambú.
 Estris:
 Canya de pescar, estri en forma de canya amb un l'extrem des d'on penja un ham, que permet pescar.
 Canya d'escriure, ploma de canya o Càlam (escriptura)
 Canya part central de l'àncora.
 Canya, part del rem compresa entre el guió i la pala, vegeu rem (objecte)
 Canya del timó o arjau, peça per moure el timó
 Canya, part del cap de la raqueta que subjecta el cordatge.
 Canya o palla, canonet per xuclar begudes.
 Unitats de mesura:
 Canya d'amidar o Cana, antiga unitat de longitud, usada des de l'imperi accadi fins a la Corona d'Aragó.
 Gastronomia i begudes: 
 Canya o rom, licor alcohòlic destil·lat.
 Canya (dolç), pastís de forma cilíndrica feta de pasta de full i farcida de crema o cabell d'àngel.
 Canya (sucre), residu del refinatge del sucre de canya, s'empra per elaborar el rom.
 Geografia:
 Veïnat de Canyes entitat de població del municipi de Sant Pere de Vilamajor (Vallès Oriental) 
 La Canya, poble de la Garrotxa repartit entre els municipis de Sant Joan les Fonts i la Vall de Bianya (Comarca d'Olot)
 Riu de la Canya, a la Cerdanya.
 Molí de la Canya, a Sant Martí de Riucorb (Urgell)
 Font de la Canya, a Queralbs (Ripollès)
 Serra de la Canya, diversos topònims.
 Mas de la Canya, a Ribera d'Ondara (Segarra) 
 la Canya de l'Ossa, entitat de població del municipi de Coll de Nargó (Alt Urgell)
 Can Gri de la Canya, a Fornells de la Selva (Gironès)
 Mas Canya, mas del municipi de Santa Oliva (Baix Penedès) 
 Música: 
 Canya (música), llengüeta que produeix el so en la majoria d'instruments de vent de fusta.
 Canya (instrument), instrument idiòfon compost per una canya amb un tall de dalt a baix.
 Xarop de Canya, grup musical i d'animació fundat el 1987.
 Canya (música flamenca), pal o estil de música flamenca.
 Tio Canya, cançó del grup musical Al Tall.
 Miscel·lània:
 Canya o Àcatl, signe zodiacal de l'horòscop asteca.
 Canya, nom del dia 13 de desembre en el Calendari republicà francès